Алворада-д’Уэсти:

 Алворада-д’Уэсти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.
 Алворада-д’Уэсти — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рондония.